GNF 1 (1961/1962) był 6. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Królowie strzelców 
13 goli:
 M'jidou (Chabab Mohammédia)
 Krimou (Kawkab Marrakech)
 Harchaoui (Étoile Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
1961 w Afryce
1962 w Afryce